Pacomi de Tabenna, fundador dels ordes monàstics 
 Pacomi el Jove, monjo egipci
 Pacomi (escriptor), escriptor egipci